Noguera ist die Bezeichnung für den Landkreis (Comarca):
 Noguera in Katalonien (Spanien)

Noguera ist Namensbestandteil zweier katalanischer Flüsse:
 Noguera Pallaresa
 Noguera Ribagorzana

Noguera ist außerdem der Nachname folgender Personen:
 Antoni Noguera i Balaguer (1858–1904), mallorquinischer Komponist, Pianist und Musikwissenschaftler
 Fabián Noguera (* 1993), argentinischer Fußballspieler
 Jesús Noguera (* 1990), spanischer Dartspieler
 Jorge Noguera Cotes (* 1963), kolumbianischer Rechtsanwalt und Politiker
 Miguel Porlán Noguera (Spielername Chendo; * 1961), spanischer Fußballspieler
 Pedro Collar Noguera (* 1963), paraguayischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von San Juan Bautista de las Misiones